Кучук Георгій Анатолійович (* 1956) — український науковець, знавець в царині інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор.
 Кучук Леонід Станіславович (1959) — радянський і білоруський футболіст тренер.
 Кучук Микола Вікторович (1958) — член-кореспондент Національної академії наук України, професор, доктор біологічних наук.
 Кучук Петро Павлович (1929—2002) — український художник.
 Кучук-Яценко Сергій Іванович (1930) — український науковець у галузі зварювання металів тиском, академік НАН України.

Кучук — річка в Алтайському краї, ліва притока Обі
 Кучук — село, Шелаболіхинський район, Алтайський карай

Див. також 
 Верх-Кучук
 Кучук (значення)

Прізвища на -ук